La NCAA Division I 1991 si è svolta nel 1991: al torneo hanno partecipato 32 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, alla .

Squadre partecipanti

Torneo

West regional

Mideast regional

South regional

Northwest regional

Final Four - The Pit, Albuquerque

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1991
NCAA Division I (pallavolo femminile)